Edith Gufler (1962) – ex tiratrice a segno italiana
Frants Gufler (1957) – giocatore e allenatore di curling danese
Lukas Gufler (1999) – slittinista italiano
Michael Gufler (1979) – allenatore di sci alpino ed ex sciatore alpino italiano